Борбе у теквондоу у категорији до 68 кг за мушкарце на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржане су 9. августа у Ексел центру.

Сваки од такмичара који је изгубио борбу од финалиста преко репасажа борио се за бронзану медаљу против поражених у полуфиналу.

Освајачи медаља

Сатница 
Све борбе одржане су истог дана, а сатница је по британском летњем времену (UTC+1).

Резултати 
Жреб за такмичење обављен је у два дела. У првом делу жреба одржаном 13. јула 2012. одређене су позиције 8 носилаца док је остатак жреба одржан непосредно пре почетка такмичења 6. августа.

Свака борба у којој противник стигне на више од 12 поена разлике се аутоматски прекида (ознака ПР), док се у случају нерешеног резултата игра додатна рунда на златни поен (ознака ЗП).

Репасаж 
У репасаж су се пласирали борци који су изгубили борбе од финалиста (њих укупно 4) и који су у две рунде репасажа одлучили о освајачима бронзаних медаља.

Види још 

 Теквондо на Летњим олимпијским играма 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Службена страница на ЛОИ 2012.

Теквондо на Летњим олимпијским играма 2012.